Нарци́сс:

 Нарцисс — род однодольных растений семейства Амариллисовые; согласно легенде, этот цветок вырос на месте гибели Нарцисса.
 Нарцисс — в переносном значении: самовлюблённый человек, страдающий нарциссизмом.
 Нарцисс — слуга императора Клавдия.
 Нарцисс — гладиатор, убивший императора Коммода.
 Нарцисс — источник в парке Монрепо в Выборге.
 В культуре
 Нарцисс — персонаж древнегреческой мифологии, сын речного бога Кефиса, влюбившийся в собственное отражение.
 «Нарцисс» — балет Н. Н. Черепнина в постановке М. М. Фокина и оформлении Л. С. Бакста (Русский балет Дягилева, 1911).
 «Нарцисс» — хореографическая миниатюра К. Я. Голейзовского, поставленная для Владимира Васильева (Большой театр, 1960).
 «Нарцисс» — рассказ А. и Б. Стругацких (1957).
 «Дионис, называемый Нарциссом» — бронзовая античная статуэтка, найденная в Помпеях в 1862 году. 

 Фамилия
 Нарцисс, Пьер (1977—2022) — российский певец камерунского происхождения.

Другое
 (37117) Нарцисс — небольшой астероид внешней части главного пояса.
 «Нарцисс» — однообъективный зеркальный фотоаппарат.